Фредерик, принц од Велса (Хановер, 1. фебруар 1707 − St James's Palace, 20. март 1751) је био принц од Велса из династије Хановер. Био је син Џорџа II и Каролине од Бранденбург-Ансбаха.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1707.
Умрли 1751.